Polskie pułki piechoty:
 28 Pułk Strzelców Kaniowskich – pułk piechoty polskiej okresu II RP
 28 Pułk Piechoty (PSZ) – oddział 10 Dywizji Piechoty PSZ
 28 Pułk Piechoty – pułk piechoty ludowego Wojska Polskiego

Austro-węgierskie pułki piechoty:
 28 Pułk Piechoty Austro-Węgier (–1918) – Böhmisches Infanterieregiment Nr. 28
 28 Pułk Piechoty k.k. Landwehry – k.k. Landwehr Infanterie Regiment „Pisek“ Nr. 28
 28 Pułk Piechoty k.u. Landwehry (1886–1918) – HonvIR 28, HIR.28 (niem. Osijeker Landwehr-Infanterieregiment Nr.28, węg. Eszéki 28. honvéd gyalogezred)

Niemieckie pułki piechoty:
 28 Pułk Piechoty im. von Goeben (2 Reński) – pułk piechoty niemieckiej, sformowany 5 grudnia 1813; stacjonował w Ehrenbreitstein i Koblencji (Koblenz); przyporządkowany do IX Korpusu Armii Niemieckiej

Rosyjskie pułki piechoty:
 28 Połocki Pułk Piechoty (28-й пехотный Полоцкий полк) – pułk piechoty okresu Imperium Rosyjskiego